Ženská dvouhra Rothesay Classic Birmingham 2022 probíhala okolo poloviny června 2022. Do singlové soutěže birminghamského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Ons Džabúrová, která dala přednost souběžně hranému bett1open v Berlíně.
 
Vítězkou se stala nenasazená Brazilka Beatriz Haddad Maiová, jíž ve finále vzdala za stavu 5–4 zdolala čínská turnajová osmička Čang Šuaj. Po týdnu starém triumfu z Nottinghamu si připsala druhé turnajové vítězství na okruhu WTA Tour v řadě a protáhla tak vítěznou šňůru na deset zápasů. Cestou turnajem porazila dvě bývalé wimbledonské vítězky –  v prvním kole Kvitovou a v semifinále Halepovou. Bodový zisk jí zajistil premiérový posun do první třicítky hodnocení. Kvůli nepříznivému počasí se semifinálové duely a následné finále odehrálo v jeden den. Čang Šuaj následně nenastoupila ani do finále čtyřhry, ve které soutěžila po boku světové deblové jedničky Mertensové.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2022
WTA Tour 2022